Крум может означать:
 Крум (Крум Грозный) — хан болгар (802—814)
 Крум (село) — село в Болгарии.
 Крум (Лимерик) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер).